Chiesa di Nostra Signora di Lourdes e San Bernardo a Genova
Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Tor Marancia a Roma
Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Trieste
Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Verona

Pagine correlate 
Nostra Signora di Lourdes